Бе́лый барс (хоккейный клуб):
 «Белый Барс» — украинский хоккейно-спортивный клуб, созданный 06 ноября 2008 года в пгт Великая Дымерка (Броварский район, Киевская область).
 «Белый Барс» — украинский хоккейный клуб, созданный 10 октября 2012 года в г. Белая Церковь (Киевская область).